John Kelly henviser til:

 John Kelly (læge) (1726-1772) – engelsk læge
 John Kelly (politiker) (1822-1886) – amerikansk politiker
 John Kelly (skuespiller) (1901-1947) – amerikansk skuespiller
 John D. Kelly (1871-1936) – britisk admiral
 John F. Kelly (født 1950) – amerikansk general
 John Forrest Kelly (1859-1922) – amerikansk opfinder
 John M. Kelly (1931-1991) – irsk politiker og jurist

Se også 
 Jack Kelly
 John Kelley